— манга, придуманная и нарисованная японской мангакой Q Hayashida, отличающаяся нестандартным сюжетом и «грязной», но оригинальной манерой рисунка. На данный момент манга закончена, всего выпущено 23 тома, которые содержат 167 глав, не считая дополнительных. Аниме-адаптация от студии MAPPA прошла с 12 января по 29 марта 2020 года. Она покрывает сюжет манги по 41 главу включительно.

Сюжет 
Эта история разворачивается в двух мирах. Первый — мир магов, существ схожих с людьми, которые способны создавать внутри своего тела некий дым, служащий им магией. Второй — мир под названием Дыра. Трущобы, населённые простыми людьми. Маги используют Дыру как полигон для своих тренировок, а людей как сырьё, над которым можно ставить эксперименты. Воздух и земля Дыры пропитаны остатками чёрного магического дыма. И вот в один прекрасный день девушка по имени Никайдо, сборщик трупов из Дыры, находит тело жертвы мага, который впоследствии оказывается живым. Его голова была превращена в морду рептилии, но помимо этого во время превращения он полностью лишился памяти. Кайман (как его назвала Никайдо) во что бы то ни стало решил вернуть потерянные воспоминания и вместе с Никайдо направился в мир магов на поиски того, кто его заколдовал.

Один из важнейших аспектов сюжета — параллельное повествование о двух группировках персонажей, магах и людях. Первые группируются вокруг Эна, умелого дельца, по совместительству мафиозного босса и могущественного мага. Вторые — Кайман, главный герой манги, и Никайдо, второй протагонист. Однако отличительной чертой манги является не наличие этих двух группировок, а то, что они являются врагами. Вместо типичной схемы протагонист-антагонист, автор использует нестандартный приём — как маги, так и люди являются главными персонажами и вызывают симпатию и привязанность читателя, не вызывая при этом обратных чувств по отношению друг к другу.

Мир Dorohedoro 
 Дыра — город, существующий неизвестно где и когда. К магам здесь привыкли и сильно их не любят.
 Ад — параллельное измерение. Место обитания дьяволов и посмертного существования магов. Тесно связано с Миром магов.
 Мир магов находится в параллельном Дыре измерении. Перемещаться из мира в мир без использования магии невозможно. Для путешествий маги используют создаваемые ими двери. Все они носят маски самого разнообразного фасона и дизайна. Маги имеют некоторые физиологические особенности, передаваемые генетически:
 Во-первых, в организме любого мага есть некий орган, вырабатывающий дым, который и содержит всё их волшебство. От него идут выходные каналы к пальцам рук, а иногда и к горлу. Маг выпускает дым по желанию. 
 Во-вторых, в голове у любого мага есть некое образование, выглядящее как маленький рогатый демон. Пока демон в голове мага цел, его возможно воскресить даже в том случае, если с момента смерти прошло около года.
 Показателем силы мага является количество выделяемого им дыма. Есть много магов или неспособных к его выделению или выделяющие его в малом количестве, поэтому они являются изгоями в Мире магов и вынуждены жить в нищете в самых неблагополучных районах.
 Распространена торговля дымом. Маг выделяет свой дым в специальную колбу и при её откупоривании дым может использовать любой маг. В частности, широко распространена торговля лечебным дымом. Сдачу дыма можно сравнить со сдачей крови - это может являться способом быстро заработать деньги для малоимущих магов.
 Широко развита индустрия по увеличению магической силы мага - хирургические операции по расширению дымовых каналов, стимуляция дымообразующих органов, различные терапии и школы магов. Но значительная её часть крайне малоэффективна или же откровенное шарлатанство. Широко распространена торговля наркотиком-стимулятором - чёрным порошком. В отчаянии многие слабые маги отрубают себе руки до кисти или выше, чтобы открыть дымовые каналы и начать выделять дым.
 В мире магов действует организация крестоглазых, объединяющая слабых магов - отличаются татуировкой вокруг глаз в виде крестов. Они занимались контрабандой наркотика-стимулятора - Чёрного порошка, временно увеличивающего магическую силу мага, но разрушающего его разум, скупкой тел мертвых магов. Элита организации специализировалась на рукопашном бое с упором на поражении магов в дымообразующие органы, чтобы лишить их магии в бою. За год до начала событий манги лидер крестоглазых был с огромным трудом побежден  Эном, который почти проиграв бой в отчаянии применил свою сильнейшую технику - Гигантское Грибное Облако и одержал победу лишь превратив целый город и его жителей в грибы.

Персонажи

Главные персонажи
Кайман (яп. カイマン) — жертва магов, чьё лицо было превращено в морду ящера. Обычно носит чёрный противогаз, чтобы не пугать народ своим лицом. Несмотря на то, что он является главным героем манги, о нём не так уж много известно. Да и сам Кайман не знает даже своего имени («Кайман» придумала для него Никайдо). Целью его жизни стало найти мага, что заколдовал его, и вернуть себе память. После превращения магия на него не действует. Первое время он и Никайдо просто нападали на всех магов в Дыре, оригинальным способом узнавали, нужный ли это маг, а потом убивали их. Когда же маги перестали так часто появляться, Кайман вместе с Никайдо отправились в мир магов, чтобы продолжить поиски.

Никайдо (яп. 二階堂) — бывшая обитательница мира магов. Близко знакома с одним из дьяволов. Хороша в ближнем бою. Владеет рестораном «Голодный жук», в котором обычно лишь один посетитель — Кайман. Носит хоккейную маску которую сделал дьявол Асу.

Син (яп. 心) — юноша родом из Дыры, но унаследовавший от матери магические способности. Когда отца убили местные патрули, Син жестоко отомстил убийцам и навсегда покинул мир людей, став Чистильщиком Эна. Магия — расчленение, как вариант — не убивая жертву. Носит с собой столярный молоток ещё со времен когда он работал в ремонтной мастерской. Маска изображает человеческое сердце. Обычно носит маску задом наперёд. Правильно надевает маску только когда действует серьезно.

Нои (яп. 能井) — напарница Сина, Чистильщик с устрашающей силой и ростом, имеющая при этом довольно славную и добродушную личность. Носит синюю кожаную маску. Несмотря на её любовь к хорошей драке обладает магией с целебными свойствами. Ещё с юности неравнодушна к Сину, которого часто называет сэмпай. 

Эн (яп. 煙) — мафиозный босс. Магия основана на трансформации в грибы в различных вариациях. По роду деятельности — бизнесмен, где только не засветившийся, начиная от фастфудов, заканчивая шоу-бизнесом. В настоящее время зарабатывает продажей «мётел на дыму». Хобби — выращивание грибов, питается только грибами. Он организовал мафиозную группировку, которую называет «семьёй». Из-за большого количества врагов то и дело терпит неуклюжие покушения на себя. Маска закрывает собой рот и нос, выглядит как человеческий рот без щёк и губ с оголенными зубами.

Эбису (яп. 恵比寿) — является ведущим специалистом по ящеротрансформации; её природная магия претерпела изменения из-за постоянного приёма чёрного порошка — стимулятора для магов, в результате чего превращённые ею становятся неуправляемыми маньяками. В одной из первых глав манги Кайман отгрыз ей лицо, из-за чего она теряет рассудок. Носит маску, изображающую человеческий череп.

Фудзита (яп. 藤田) — изрядно невезучий маг (его магия генерирует взрывы, но дым Фудзита выпускает с огромным трудом), но зато скромный и добрый парень. Его первого напарника Мацумуру убил Кайман, и Фудзита жаждет убить «ящероголового». Затем Эн поручил Фудзите найти Эбису, чтобы узнать с её помощью побольше о Каймане. Фудзита спасает её в прямом смысле выдирая её из пасти Каймана. Имеет маску красного цвета с непропорционально длинным носом.

Рису (яп. 栗鼠) — маг, который не может создавать магический дым. Считая себя изгоем в мире магов, он вступил в «Банду крестоглазых», зарабатывая там себе на жизнь. До начала событий манги был убит, но Эн воскрешает его с помощью силы Кикурагэ. Разыскивает мага убившего его.

Кай (яп. 壊) — босс «Банды крестоглазых», чьим символом является поперечные полоски вокруг глаз.  Безжалостный убийца, цель которого — сильные маги и их дьявольские опухоли.

Айкава (яп. 会川) — загадочный маг, напарник и лучший друг Рису.

Ай Коулман (яп. アイ・コールマン) — угрюмый парень из дыры , который хочет стать магом.

Второстепенные персонажи

Касукабэ (яп. カスカベ) — врач из дыры. Владеет лабораторией, где исследует магов и их магию. Выглядит как подросток,  но на самом деле Касукабэ 64 года. Он помолодел из-за опыта, проведенного над ним магом.

Джонсон (яп. ジョンソン) — огромный разумный таракан, живущий в канализации. После нападения на Каймана становится домашним питомцем доктора Касукабэ.

Вокс (яп. ウォクス) — врач из дыры. Имеет собственную клинику в которой работает Кайман.

Кавадзири/Асу (яп. 川尻) — дьявол, старый друг Никайдо, который ей втайне помогал. За что был наказан главой дьяволов Тидарумой — был низвергнут в обычного мага по имени Кавадзири, коим изначально и являлся.

Тёта (яп. 鳥太) — один из элитных магов семьи Эна. Самый страстный фанат Эна, но из-за фанатизма Тёты Эн ненавидит его и старается держаться от него подальше. Магия Тёты позволяет ему рассеивать чужую магию. Носит чёрную маску с "клювом".

Кикурагэ (яп. キクラゲ) — дьявольское животное, которое Эн принял в «семью» из-за очень редкой магии воскрешения этого существа. Пока опухоль в виде дьявола в голове мага не повреждена, Кикурагэ может вернуть его к жизни независимо от того, какие повреждения получило тело мага.

Индейка (яп. ターキー) — член семьи Эна. Владеет магией, позволяющей ему(ей) создавать живые, но бессловесные копии людей. Копии всегда тянет туда, где находится их оригинал, живой или мёртвый.

Сё (яп. 消) — один из самых сильных и старых членов семьи Эна. Несмотря на это, его никто не помнит, что очень огорчает Сё. В прошлом был чистильщиком семьи, но уступил это место Сину и Ной. Способности Сё позволяют ему наделять объекты свойством проходить сквозь предметы. Из-за мощи своей магии он вынужден ограничивать ей жезлом, в таком случае объекты лишь становятся невидимыми. Также может стирать память. 

Мацумура (яп. 松村) — напарник Фудзиты. Был убит Кайманом в первой главе манги. Имеет маску схожую с маской Фудзиты.

Тринадцатый (яп. サーティーン) — обычный парень из Дыры, который часто захаживает в ресторан «Голодный жук», чтобы поесть вкусных пельменей Никайдо.

Тамба (яп.丹波) — владелец «Ресторана Тамбы», специализирующийся на мясных пирогах. Постоянно ищет новых сотрудников. Трудолюбив и думает о процветании своего бизнеса в первую очередь. Носит меховой костюм и маску медведя. Тип магии трансформация.

Кирион (яп. キリオン) — загадочная девушка, работающая в «Ресторане Тамбы». Редко говорит и выглядит серьёзной, но на самом деле сильно переживает за близких ей людей и всегда о них заботится. Испытывает чувства к Тамбе. Кирион носит пушистую маску с длинными черными ушами и меховой костюм.

Фукуяма (яп. 福山) — работник «Ресторана Тамбы». Владеет магией, позволяющей превращать кого и что угодно в мясные пироги. Маска шерстяная балаклава.

Докуга (яп. 毒蛾) — один из пяти генералов банды «крестоглазых», которые служат непосредственно Боссу. Магия Докуги — ядовитая слюна, которая изолирует его даже от друзей и сдерживает выражение эмоций, таких как гнев или смех, так как любой шальной плевок крайне опасен. Это делает Докугу спокойным, умным и сосредоточенным. Он заботится о своих товарищах и фанатично предан Боссу, которым восхищается.

Тэцудзё (яп. 鉄条) — один из пяти лидеров банды «крестоглазых». Потерял свой правый глаз, защищая Докугу, когда они были детьми. Несмотря на это, прекрасно владеет мечом. Проницателен и находчив, однако временами его вспыльчивость доставляет ему массу неприятностей.

 Садзи (яп. 佐治) — один из пяти лидеров банды «крестоглазых». Моложе, чем кажется, и желает, чтобы его лицо оставалось таким же молодым. Как и все «Крестоглазые», отлично владеет ножами, что делает его серьёзным противником, даже для элитных магов.

Усисимада (яп. 牛島田) — один из пяти лидеров банды «крестоглазых». Невысокий и коренастый, но очень сильный мужчина, которому не составит особого труда согнуть стальные прутья. 

 Тон (яп. 豚) — один из пяти лидеров банды «крестоглазых». Умеет мастерски метать ножи. Самый добродушный из группы, что не делает его менее жестоким к врагам. Испытывает нежные чувства к Нацуки.

 Нацуки (яп. 夏木) — одна из членов банды «Крестоглазых». Верит, что «Крестоглазые» борются за то, чтобы сделать мир лучше для магов, которые не могут колдовать. 
 
 Тидарума (яп. チダルマ) — главный дьявол, создатель Ада и мира Магов. На протяжении веков его размеры, внешний вид и стиль одежды менялись. На момент истории носит большую толстовку. Не знает, куда девать своё могущество и постоянно мается ерундой, чтобы заглушить скуку. По этой же причине весьма непредсказуем. Очень любит спать и спит с исключительным комфортом.

Ссылки 
 Страница манги  на сайте компании Viz Media.
 
 Рецензия 2-го тома на Anime News Network
 Рецензия 4-го тома на Anime News Network
 Рецензия 7-го тома на Anime News Network